Eider peut désigner :
 l'Eider, un fleuve du Schleswig-Holstein en Allemagne.
 Les eiders sont des canards mais désigne aussi les édredons confectionnés avec le duvet de ces oiseaux.
 Eider est une marque de vêtements et d'équipements de sports de glisse et de montagne.
 EIDER est une base de données régionales et départementales sur l'environnement, l'énergie, le transport, le logement et la construction mise à disposition par ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer